Várhely – község Hunyad megyében, Erdélyben
 Muravárhely – község Szlovéniában, a Muravidéken
 Várhely (Sopron) - hegy a Soproni-hegységben, a hegytetőn kora vaskori földvárral